Equus - um género de animais, que inclui o cavalo
Equus (teatro)
Equus (filme)
Equus (DC Comics)
Hyundai Equus

Desambiguação

tr:Atgiller#Equus cinsinin türleri